Southern Lord Records ist ein US-amerikanisches Plattenlabel, das von Greg Anderson und Stephen O’Malley 1998 gegründet wurde. Diese Liste enthält alle veröffentlichten Alben des Labels.

Veröffentlichungen 
Diese Liste ist nach den Katalognummer der Veröffentlichungen sortiert. Das System der Nummernvergabe wurde vom Label eingeführt. Die Nummers sind normalerweise auf die Medien aufgedruckt. Anders als viele Labels mit ähnlichen Systemen, werden kleinere Veröffentlichungen wie z. B. Singles, Splits, oder gemeinsame Veröffentlichungen mit anderen Labels oft mit einer Katalognummer versehen, die  eine Nachkommastelle enthält.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Southern Lord Records Diskografie bei rateyourmusic.com

Label-Diskografie